Missa steht für:

 Edmond Missa (1861–1910), französischer Komponist
 Messe (Musik)

Siehe auch:
 Missale